O Riopele ganhou a zona norte, o Feirense ganhou a zona centro e o Marítimo ganhou a zona sul. 

O Marítimo venceu o Campeonato da IIª Divisão.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul

Apuramento do Campeão

Liguilha de Promoção 

Futebol de 1976 em Portugal
Futebol de 1977 em Portugal
1976–77